Ассамблея Косова (, , Skupština Kosova) — парламент частично признанного государства Республика Косово, первоначально учреждённый как временный орган самоуправления при администрации ООН в крае до определения его окончательного статуса. После провозглашения независимости 17 февраля 2008 года Ассамблея Республики Косово стала законодательным органом власти нового государства.

Состав 
Ассамблея включает 120 депутатов, из которых 100 выбираются прямым голосованием, а остальные распределяются между этническими меньшинствами:

 10 мест — Сербы.
 4 места — Цыгане, Ашкали и Гюпты.
 3 места — Босняки.
 2 места — Турки.
 1 место — Горанцы.

Спикеры 
 Неджат Даци 2001—2006
 Коле Бериша 2006—2008
 Якуп Красничи 2008—2014
 Кадри Весели 2014—2017
 Микуловчи Адем 2017, и. о.
 Кадри Весели 2017—2019
 Глаук Коньюфка 2019—2020
 Вьоса Османи 2020—2021
 Глаук Коньюфка 2021 —

Нынешний состав

Выборы 
 Парламентские выборы в Республике Косово 12 декабря 2010 года
 Парламентские выборы в Республике Косово 8 июня 2014 года
 Парламентские выборы в Республике Косово 11 июня 2017 года

Примечания

Ссылки 
 

Политика Косова
Политика Сербии
Косово